Medhufinolhu (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alifu Dhaal-atol, Maldiven 
 Medhufinolhu (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven 
 Medhufinolhu (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Medhufinolhu (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven